James Jordan est le nom de :
 James Jordan (1936-1993), une personnalité américaine, père du sportif Michael Jordan ;
 James Jordan (1979-), un acteur américain.